Hur ska det gå för Pelle Svanslös? är en barnbok skriven av Gösta Knutsson som kom ut 1943. Det är den femte boken om Pelle Svanslös.

Källor 

Svenska barnböcker
Uppsala i skönlitteratur
Skönlitteratur 1943
Verk av Gösta Knutsson